WZS steht für:
 Weissenbacher-Zweymüller-Syndrom, siehe Weissenbacher-Zweymüller-Phänotyp #Synonyme
 Wissenschaftszentrum Straubing, arbeitet branchen- und disziplinenübergreifend auf dem Gebiet nachwachsender Rohstoffe
 Bahnhof Züssow (DS100-Code)

WzS steht für:
 Wege zur Sozialversicherung, Zeitschrift für die Sozialversicherungs-Praxis
 West zu Süd, siehe Himmelsrichtung#Systematik der Benennung 
 Wort zum Sonntag, religiöse Sendung des Schweizer Fernsehens

Abkürzung